Вале́рий Гришкове́ц: 
 Гришковец, Валерий Николаевич (род. 1958) — советский боксёр, тренер по боксу.
 Гришковец, Валерий Фёдорович (род. 1953) — белорусский писатель, публицист, переводчик, журналист.